Снежана Лукић (Ваљево, 14. фебруар 1941) југословенска и српска је филмска и позоришна глумица. Била је супруга књижевника и редитеља Живојина Павловића, и мајка је глумице Милене Павловић.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Лавиринт Кратки филм || /
|-
| 1962. || Капи, воде, ратници || /
|-
| 1963. || Град || Девојка (сегмент "Обруч")
|-
| 1965. || Непријатељ || Марина
|-
| 1966. || Повратак || Гордана
|-
| 1967. || Буђење пацова || Добрила
|-
| 1967. || Кад будем мртав и бео || Зуботехничарка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Песма ТВ серија || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Српске глумице
Југословенски глумци
Ваљевци
Биографије живих особа